O'Keefe kan som auktorsförkortning betyda:

 F. Robin O'Keefe
 Sean T. O'Keefe

Robotskapade auktorsförkortningar